El término musa puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una musa, cada una de las divinidades inspiradoras de las artes en la mitología griega;
 a Musa, un género de plantas;
 al monte Musa, un promontorio, situado en el norte de Marruecos junto a la costa del estrecho de Gibraltar;
 a Musa I, décimo mansa del Imperio de Malí;
 a Musa ibn Musa, un gobernador de al-Tagr al-Ala;
 a (600) Musa, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides;
 a Abd al-Aziz ibn Musa, segundo valí de Al-Ándalus;
 a Ali ibn Musa, octavo imán de los chiíes duodecimanos;
 a Ahmed Musa, un futbolista nigeriano; 
 a Antonio Musa, un botánico y médico del emperador romano Augusto;
 a Antonio Musa Brassavola, un físico, médico y botánico italiano;
 a Antonio Musa Azar, exjefe de Inteligencia de la policía argentina, condenado por delitos de lesa humanidad;
 a Džanan Musa, un baloncestista bosnio;
 a James Musa, un futbolista inglés nacionalizado neozelandés;
 a Said Wilbert Musa, abogado y político que fue primer ministro de Belice.